Atz steht für:

 Atz, auch Atzung, siehe Mahlzeit
 Atz (Gemeinde Muggendorf), Rotte in der Gemeinde Muggendorf (Niederösterreich), Bezirk Wiener Neustadt-Land

Atz ist der Familienname folgender Personen:
 Gabriel Fernando Atz (* 1981), brasilianischer Fußballspieler
 Karl Atz (1832–1913), Südtiroler Kunsthistoriker und Priester
 Myriam Atz Tammerle (* 1980), Südtiroler Politikerin
 Roland Atz (* 1946), Südtiroler Politiker

ATZ steht für:
 Aerodrome Traffic Zone, definierter Luftraum um einen Flugplatz
 Altaiski Traktorny Sawod, sowjetisch-russischer Hersteller von Kettentraktoren und Spezialfahrzeugen
 Assiut Airport (IATA-Code), Flughafen von Asyut, Gouvernement Asyut, Ägypten
 Automobiltechnische Zeitschrift, siehe Motortechnische Zeitschrift

Abkürzung